Kap Kolka (dt. (veraltet) Domesnes, lett. Kolkas rags) ist der nördlichste Punkt der Halbinsel Kurland, an dem die offene Ostsee und die Bucht von Riga zusammentreffen. Das Kap Kolka ist aufgrund seiner exponierten Lage der einzige Platz in Lettland, wo man sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang im Meer beobachten kann.

Das Kap wurde bereits im Jahre 1000 schriftlich erwähnt. Auf dem Runenstein von Mervalla wird über eine Fahrt der Wikinger nach Semgallen um Kap „Domesnäs“ berichtet.

In alter Zeit wurden hier große Feuerstellen unterhalten, um die Seefahrer zu warnen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein 21 Meter hoher Leuchtturm auf einer künstlichen Insel errichtet.

Für Vogelbeobachter ist der Platz von besonderem Interesse, da hier ein Sammelpunkt von Zugvögeln ist: Im April fliegen täglich bis zu 50.000 Vögel vorbei. Das Kap und die Ortschaft Kolka liegen im Nationalpark Slītere und sind ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

Klima

Weblinks 
 Info zum kolkasrags auf der Seite des Nationalparks Slitere (auf lettisch)
 Radtour auf der Seite des Verbands für Tourismus auf dem Land „Lauku ceļotājs“

Einzelnachweise 

Kap (Europa)
Geographie (Lettland)
Bezirk Talsi